Il singolare del torneo di tennis Mordovia Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ladislav Švarc che ha battuto in finale Stefan Wauters 6-2, 64-7, 6-0.

Teste di serie 

 Daniel Gimeno Traver (quarti di finale)
 Todor Enev (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Kirill Ivanov-Smolensky (secondo turno)

 Alexander Markin (primo turno)
 Yordan Kanev (quarti di finale)
 Ladislav Švarc (Campione)
 Andrej Stoljarov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2004